Csehország
 Budeč, település a Jindřichův Hradec-i járásban
 Budeč, település a Žďár nad Sázavou-i járásban
 Budeč, egykori koraközépkori település a Kladnói járásban